Le tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2016 se déroule du 17 au .

12 des 96 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série 

|-
|1|| Louisa Chirico ||align=center|Qualifiée || Irina Khromacheva (24)
|-
|2|| Çağla Büyükakçay ||align=center|Qualifiée || Klára Koukalová (22)
|-
|3|| Sorana Cîrstea ||align=center|Qualifiée || Elise Mertens
|-
|4|| Patricia Maria Țig ||align=center| || Vania King
|-
|5|| Stefanie Vögele ||align=center| || Barbara Haas
|-
|6|| Kateřina Siniaková ||align=center|Qualifiée || Sílvia Soler Espinosa (20)
|-
|7|| Anna Tatishvili ||align=center| || Daniela Hantuchová
|-
|8|| Kateryna Kozlova ||align=center| || İpek Soylu
|-
|9|| Andreea Mitu ||align=center| || Viktorija Golubic (23)
|-
|10|| Lauren Davis ||align=center|Forfait ||align=center|—
|-
|11|| Maria Sakkari ||align=center| || Grace Min
|-
|12|| Zhang Kailin ||align=center| || Sesil Karatantcheva
|}

|-
|13|| Evgeniya Rodina ||align=center| || İpek Soylu
|-
|14|| Aleksandra Krunić ||align=center| || Jennifer Brady
|-
|15|| Rebecca Peterson ||align=center| || Sachia Vickery
|-
|16|| Tamira Paszek ||align=center| || Sara Sorribes Tormo
|-
|17|| Han Xinyun ||align=center| || Lucie Hradecká
|-
|18|| Kristína Kučová ||align=center| || Maryna Zanevska
|-
|19|| Risa Ozaki ||align=center| || Julia Glushko
|-
|20|| Sílvia Soler Espinosa ||align=center| () || Kateřina Siniaková (6)
|-
|21|| Romina Oprandi ||align=center| || Verónica Cepede Royg
|-
|22|| Klára Koukalová ||align=center| || Çağla Büyükakçay (2)
|-
|23|| Viktorija Golubic ||align=center|Qualifiée || Andreea Mitu (9)
|-
|24|| Irina Khromacheva ||align=center| || Louisa Chirico (1)
|}

Qualifiées 

  Louisa Chirico
  Çağla Büyükakçay
  Sorana Cîrstea
  Sachia Vickery
  Verónica Cepede Royg
  Kateřina Siniaková
  Daniela Hantuchová
  İpek Soylu
  Viktorija Golubic 
  Sara Sorribes Tormo
  Lucie Hradecká
  Maryna Zanevska

Repêchée 
Une place de lucky loser est par ailleurs attribuée pour participer au tableau principal à la suite du forfait de Caroline Wozniacki. Une joueuse est tirée au sort parmi les huit meilleures joueuses éliminées au dernier tour des qualifications. Il s'agit de :
  Sílvia Soler Espinosa

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames des Internationaux de France 2016
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Tableaux détaillés sur le site officiel de la WTA : qualifications

Navigation 

2016
Tennis féminin en 2016
Internationaux de France de tennis 2016